Список альбомов № 1 в США в 1973 году (#1 1973 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1973 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

Список 1973 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1973 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1973 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1973 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1973 года